Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is een lokale partij in de Nederlandse gemeente Midden-Drenthe (provincie Drenthe). De partij is opgericht op 15 mei 1970 door Charles de Haas en is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 met twee zetels vertegenwoordigd in de raad van Midden-Drenthe.

Externe link
Website Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

politiek in Midden-Drenthe
Smilde-Beilen-Westerbork